Hausbau bezeichnet 
 eine Tätigkeit: Hausbau
 eine Zeitschrift: Hausbau (Zeitschrift)
 ein zentrales Element in einem Gleichnis in der Bibel: Haus auf Felsen und auf Sand gebaut